Sedna (bogini) – mitologia
 (90377) Sedna – planetoida